A esmorga — romance escrito por Eduardo Blanco Amor
A esmorga (filme) — galego de 2014, realizado por Ignacio Vilar
Parranda — filme espanhol de 1977, realizado por Gonzalo Suárez e conhecido na Galiza como A esmorga

Desambiguações de cinema
Desambiguações de literatura